Ормаэчеа — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Ормаэчеа, Паула (род. 1992) — аргентинская теннисистка.
 Франсиско де Лерсунди и Ормаэчеа (1817—1874) — испанский политический, военный и государственный деятель, Председатель Совета министров Испании (1853). Генерал-капитан Кубы.